Llista d'asteroides del 264.001 al 265.000, amb data de descoberta i descobridor. És un fragment de la llista d'asteroides completa. Als asteroides se'ls dona un número quan es confirma la seva òrbita, per tant apareixen llistats aproximadament segons la data de descobriment.

264001-264100

264101-264200

264201-264300

264301-264400

264401-264500

264501-264600

264601-264700

264701-264800

264801-264900

264901-265000

Referències 
 Discovery Circumstances: Numbered Minor Planets (260001)-(265000) (IAU Minor Planet Center)

Llistes d'asteroides (260001-270000)